Występy w europejskich pucharach portugalskiego klubu piłkarskiego SC Braga.

Wykaz spotkań pucharowych

1966–2000

2001–2020

2021−

Bibliografia 
 

SC Braga
Portugalskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach